Via Nomentana, via consolare romana
Stazione Nomentana, stazione di Roma
Nomentano, quartiere di Roma
Nomentana, nave traghetto